Costa Ricas provinser inddeles i 81 kantoner. Kantoner er det andethøjeste administrative niveau i Costa Rica.

Liste over kantonerne

Referencer 

Costa Ricas geografi
Subnationale enheder